Konradów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Konradów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Konradów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Konradów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Konradów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Konradów, un village dans la voïvodie d'Opole
 Konradów, un village dans la voïvodie de Silésie